

Elsloo, village de la commune d'Ooststellingwerf, en Frise
 Elsloo, village de la commune de Stein, dans le Limbourg néerlandais